A National Football League 1984-es szezonja a 65. szezon volt az amerikai professzionális amerikaifutball-ligában. A szezont a Super Bowl XIX zárta, amelyet a San Francisco 49ers a Miami Dolphins ellen nyert meg.

A San Francisco csak egyetlen mérkőzést vesztette a szezonban. A 16 mérkőzéses alapszakasz bevezetése óta (1978) a 49ers az első csapat, amely 15 mérkőzést nyert meg az alapszakaszban, és amely 18-at nyert az egész szezont tekintve.

Alapszakasz 

Döntetlenre végzők

Rájátszás

Források

További információk 
 Az NFL hivatalos honlapja

National Football League szezonok
Nfl